Cabin in the Sky – commedia musicale del 1940
 Due cuori in cielo (Cabin in the Sky) -film del 1943 diretto da Vincente Minnelli
 Cabin in the Sky – album di Curtis Fuller del 1962
 Cabin in the Sky – album dei Tuxedomoon del 2004